Isla Magdalena – wyspa w Chile
 Park Narodowy Isla Magdalena – park narodowy obejmujący tę wyspę
 Isla Magdalena (Meksyk) – wyspa w Meksyku, u wybrzeży Półwyspu Kalifornijskiego

Zobacz też 
 Fatu Hiva, dawniej: Isla Magdalena